Ел Кубе има више значења:

 Ел Кубе, Ехидо Ауза (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кубе (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кубе, Хорхе Перез Паласиос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кубе (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кубе (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кубе (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику